Violette Nozière ist der Name folgender Personen:

 Violette Nozière (Mörderin) (1915–1966), französische Mörderin

Violette Nozière steht für:

 Violette Nozière (Film), französischer Film von Claude Chabrol (1978)